Vendegies-au-Bois, Noorderdepartement
 Vendegies-sur-Écaillon, Noorderdepartement